Hemeromyia är ett släkte av tvåvingar. Hemeromyia ingår i familjen kadaverflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kadaverflugor
Hemeromyia